Arjona (Espanha), Cidade espanhola
Arjona (Colômbia), Cidade colombiana
Arjona (planta), género botânico

Desambiguação
Desambiguações de topônimos